Albero di Natale, una delle più diffuse tradizioni natalizie.
L'albero di Natale, film di Filoteo Alberini (1906)
L'albero di Natale, film di Terence Young (1969)